

Aviazione 
 Letov – azienda aeronautica fondata nell'allora Cecoslovacchia poi Repubblica Ceca

Persone 
 Egor Letov – cantante e chitarrista russo
 Sergey Letov – musicista e compositore russo